Antonino D’Agostino (Collegno, 1978. október 8. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Antonino D’Agostino adatlapja a transfermarkt.it oldalon 

1978-ban született személyek
Olasz labdarúgók
Az FC Pro Vercelli 1892 labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Az Atalanta BC labdarúgói
A Cagliari labdarúgói
A Parma labdarúgói
Az Ascoli labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek